«Retorno» puede referirse a:

Vuelta al lugar de procedencia 
La vuelta al lugar de procedencia, por ejemplo:
 a operación retorno, nombre que se da al dispositivo policial e informativo que cubre la vuelta de los automóviles tras los fines de semana o las vacaciones;
 el retorno de los emigrantes, un objetivo político de los países afectados por movimientos migratorios, y que figura en la Constitución española de 1978;
 la ley del retorno, que concede la ciudadanía de Israel a cualquier judío de la diáspora.

Economía 
 Retorno de la inversión o sobre la inversión (con siglas en inglés ROI). El término inglés return hace referencia a la remuneración que compensa a cada factor de la producción: salario del trabajo, renta de la tierra, interés del capital financiero y, además de los tres factores clásicos, el beneficio de la actividad empresarial.
 la tasa interna de retorno de una actividad económica;
 el retorno cooperativo, lo correspondiente a un cooperativista del excedente cooperativo;

Aplicación a las ciencias sociales 
 el retorno tecnológico, que interrelaciona ciencia, tecnología y sociedad;
 la tasa de retorno energético, que es el retorno de energía obtenida sobre la energía invertida (EROEI, siglas inglesas de Energy Returned on Energy Invested), también escrito ERoEI, o EROI (Energy Return on Investment) o, menos frecuentemente, eMergy; operacionalmente se define como el cociente entre la energía obtenida y la que es necesario gastar previamente para obtenerla.

Literatura 
 el eterno retorno, concepto filosófico de Nietzsche, convertido en un tópico cultural;
 la novela Retorno a Brideshead, de Evelyn Waugh (1945), de la que se hizo una adaptación como serie de televisión (1981);
 El retorno del Rey, tercera parte de El Señor de los Anillos, novela de J. R. R. Tolkien (1955), de la que se hizo una película (2003);
 El retorno de los brujos, libro de éxito sobre el esoterismo de 1960.
 "Return", The Manga (1994) by Miura Noriko
 Return Manga (2009) by David Curieses

Cine 
 Retorno (película de 1944), película española dirigida por Salvio Valenti

Tecnología 
 el período de retorno, en las obras hidráulicas.
 el mecanismo de retorno rápido
 el tiempo de retorno energético
 el canal de retorno en telecomunicaciones.
 el Retorno de audio es una línea de audio.
 la dirección de retorno, en programación informática;
 el retorno de carro, un carácter de control de la codificación ASCII.

Lugares 
 Retorno (Arzúa), aldea española de la parroquia de Branzá, del municipio de Arzúa, provincia de La Coruña, Galicia.

Otros 
 El retorno, .